Die Communauté de communes du Pays du Vermandois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 31. Dezember 1993 gegründet und umfasst 54 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Bellicourt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays Du Vermandois
Gegründet 1993